Лига звёзд Катара 2004/2005 () — 
33-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Садд». Сезон начался 23 сентября 2004 года и закончился 25 апреля 2005 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Ас-Сайлия». Лигу пополнил клуб «Аль-Харитият».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2004/2005
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2004 году
Спорт в Катаре в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005